Nowaja Schisn (russisch Новая Жизнь „Neues Leben“) steht für:

 Nowaja Schisn (1905), erste legale bolschewistische Zeitung
 Nowaja Schisn (1917–1918), menschewistische Tageszeitung

Orte in Russland:
 Nowaja Schisn (Altai), in der Region Altai
 Nowaja Schisn (Fatesch), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk
 Nowaja Schisn (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (früher Neu Domharthenen, Kleindomhardtfelde und Friedrichswalde, Ostpreußen)
 Nowaja Schisn (Kalmückien), in der Republik Kalmückien
 Nowaja Schisn (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Nowaja Schisn (Woronesch, Anninski), im Anninski rajon, Oblast Woronesch
 Nowaja Schisn (Woronesch, Gribanowski), im Gribanowski rajon, Oblast Woronesch
 ehemaliger Name (1944–nach 1990) von Geldagan, Dorf in der Republik Tschetschenien